

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Frederic – township della Contea di Crawford (Michigan)
 Frederic – villaggio della Contea di Polk (Wisconsin)

Onomastica
 Frederic – variante in diverse lingue del nome proprio italiano Federico